Wilhelm ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, westlich des Kraters Tycho und nordöstlich von Longomontanus.
Der Kraterrand ist sehr stark erodiert und teilweise von weiteren Einschlägen überlagert, das Kraterinnere ist relativ eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Astronomen Wilhelm IV., Landgraf von Hessen-Kassel offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Wilhelm auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Wilhelm IV. (Hessen-Kassel)